Max Doerner (1870-1939) . pittore e restauratore tedesco
 Josefine Doerner (1895-1968) . politica tedesca
 Wilfred Otto Doerner detto Gus (1922-2001) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Peter Doerner (1950) – tennista australiano
 Cynthia Doerner (1951) – tennista australiana

Pagine correlate 
Dörner